Rabin ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin J. Rabin (1896–1969), US-amerikanischer Politiker
 Chaim Rabin (1915–1996), in Deutschland geborener israelischer Hebraist und Sprachwissenschaftler
 Dalia Rabin-Pelossof (* 1950), israelische Politikerin
 Ester Rabin (1887–1978), deutsch-israelische Schriftstellerin
 Israel Rabin (1882–1951), russisch-deutscher Historiker
 Jitzchak Rabin (1922–1995), israelischer Premier und Träger des Friedensnobelpreises
 Leah Rabin (1928–2000), israelische Politikerin und Ehefrau von Jitzchak Rabin
 Matthew Rabin (* 1963), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

 Monique Rabin (* 1954), französische Politikerin
 Oscar Rabin (1899–1958), britischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Tal Rabin (* 1962), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Trevor Rabin (* 1954), südafrikanischer Rock-Gitarrist und Filmkomponist

sowie der deutsche Name 
 der Gemeinde Rabyně in Tschechien
 der Ansiedlung Rábín in Tschechien

Siehe auch:
 Rąbiń, ein Ortsteil der Gemeinde Krzywiń in Woiwodschaft Großpolen
 Rabin-Kryptosystem, ein asymmetrisches Kryptosystem